Рэнди Трэвис (Randy Travis, полное имя Randy Bruce Traywick, род. 4 мая 1959 года) — американский кантри-исполнитель и актёр, обладатель множества музыкальных наград, среди которых 6 премий «Грэмми», 6 наград «Country Music Association», 9 премий «Academy of Country Music», 10 наград «American Music Award», 7 наград «GMA Dove Award». Имеет звезду на Голливудской «Аллее славы».

Биография 
Рэнди Брюс Трейвик родился 4 мая 1959 года в городе Маршвилл, штат Северная Каролина. Рэнди — второй из шести детей в семье; его мать работала на текстильной фабрике, а отец был коневодом, фермером, школьным учителем, владельцем строительного бизнеса. Со стороны отца Рэнди Трэвис имеет корнуолльское английское происхождение. Он — потомок корнуолльского иммигранта Робарда Троика, чей сын Роберт родился в 1700 году в округе Стаффорд, Вирджиния, и умер в 1788 году в округе Онслоу, Северная Каролина.

Рэнди и его брат Рики развивали свои музыкальные таланты с одобрения отца, который был поклонником Хэнка Уильямса, Джорджа Джонса и Лефти Фриззелла. В 1967 году, в возрасте 8 лет, Рэнди начал играть на гитаре. Два года спустя он и его брат начали выступать в местных клубах и «конкурсах талантов», называя себя Traywick Brothers. В то же время Рэнди часто конфликтовал со своим отцом и скоро был исключен из средней школы. Он стал юным преступником и был арестован за различные нарушения, включая угон автомобиля и кражу.

В 1975 году, в то время как его брат сидел тюрьме, Рэнди выиграл соревнование таланта в ночном клубе Country City, в Шарлотте, Северная Каролина. Владелица клуба, Элизабет «Lib» Хатчер, заинтересовалась молодым певцом, взяла его на работу в качестве повара, и также предоставила ему возможность регулярно выступать в клубе. В конце 1970-х Рэнди работал и пел в Country City.

В 1978 году Трэвис записал альбом под названием Randy Traywick для Paula Records. В следующем году он выпустил два неудачных сингла, She’s My Woman и Dreamin'. Одновременно Трэвис все более сближался с Хатчер, и она в конечном счете оставила своего мужа. Трэвис позже прокомментировал ситуацию так: «Я думаю, что мы обнаружили, насколько мы нуждались в друг друге». На частной церемонии в 1991 году пара, наконец, узаконила свои отношения.

Они развелись 29 октября 2010 года после 19-летнего брака. Несмотря на развод, их многолетние деловые отношения все ещё продолжаются.

Музыкальная карьера

Дискография 
Основная статья: :en:Randy Travis albums discography.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Биография на Zvezdi.ru
 

Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Музыканты по алфавиту
Исполнители Warner Bros. Records
Члены Зала славы кантри
Лауреаты Country Music Association Awards